Jean Le Lann (1914-1985), homme politique français ;
 Christian Le Lann (1946), boucher et syndicaliste français ;
 Éric Le Lann (1957), compositeur et trompettiste français de jazz ;
 Lola Le Lann (1996), actrice française, fille d'Eric ;
 Gérard Le Lann, informaticien français.